Linfield FC is een Noord-Ierse voetbalclub uit de hoofdstad Belfast.

Linfield is de meest succesvolle club in Noord-Ierland en won al 55 titels, de enige club in de wereld die meer landstitels veroverde is Glasgow Rangers. Linfield won ook vijf titels tijdens de oorlogsjaren maar deze zijn niet officieel. Linfield is ook recordhouder van de meeste bekeroverwinningen, het won de nationale beker 44 keer.

Europa
De club speelde al vele Europese wedstrijden en haalde de kwartfinale van de Europacup I in 1967 na overwinningen op het Luxemburgse Aris Bonnevoie en het Noorse Vålerenga IF. In de kwartfinale was het Bulgaarse CSKA Sofia echter te sterk voor de Noord-Ieren.

In het Europese seizoen 2022/23 was Linfield FC dicht bij de allereerste deelname aan een Europese groepsfase. In de 120ste minuut scoorde RFS uit Letland toch nog de gelijkmaker (1-1). In de strafschoppenserie won RFS en slaagde Linfield er niet in de allereerste Noord-Ierse voetbalvereniging te worden die de groepsfase van een Europees toernooi bereikte.

Erelijst 
Landskampioen (56x)
 1891, 1892, 1893, 1895, 1898, 1902, 1904, 1907, 1908, 1909, 1911, 1922, 1923, 1930, 1932, 1934, 1935, 1949, 1950, 1954, 1955, 1956, 1959, 1961, 1962, 1966, 1969, 1971, 1975, 1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1993, 1994, 2000, 2001, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022
Irish Cup (44x)
 1891, 1892, 1893, 1895,1898, 1899, 1902, 1904, 1912, 1913, 1915, 1916, 1919, 1922, 1923, 1930, 1931, 1934, 1936, 1939, 1942, 1945, 1946, 1948, 1950, 1953, 1960, 1962, 1963, 1970, 1978, 1980, 1982, 1994, 1995, 2002, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2017, 2021
Irish League Cup (9x) 
 1987, 1992, 1994, 1998, 1999, 2000, 2002, 2006, 2008

Eindklasseringen

|}

De drie NIFL-divisies hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie Northern Ireland football league system

Linfield FC in Europa 

Linfield FC speelt sinds 1959 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League (15x)
1993/94, 2000/01, 2001/02, 2004/05, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2017/18, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23
Europacup I (17x)
1959/60, 1961/62, 1962/63, 1966/67, 1969/70, 1971/72, 1975/76, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1989/90
Europa League (8x)
2009/10, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2019/20, 2020/21, 2022/23
Europa Conference League (2x)
2021/22, 2022/23
Europacup II (3x)
1963/64, 1970/71, 1995/96
UEFA Cup (7x)
1981/82, 1988/89, 1994/95, 1998/99, 1999/00, 2002/03, 2005/06
Jaarbeursstedenbeker (2x)
1967/68, 1968/69